Dictamo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Dictamnus albus; o
 el nombre común de la planta Dictamnus hispanicus.